riu Jordà, riu de l'Orient Mitjà
 jordà o llengua jordana, dialecte àrab parlat a Jordània
 jordà, ciutadà de Jordània.
 Muntanya de Jordà, serra de l'Alt camp